Le château de Marqueyssac peut faire référence à deux châteaux français en Dordogne :

 Château de Marqueyssac, à Saint-Pantaly-d'Ans
 Château de Marqueyssac, à Vézac. Les jardins de Marqueyssac ont été dessinés par André Le Nôtre.

Marqueyssac